Syvende etape af Tour de France 2009 blev kørt fredag d. 10. juli og gik fra Barcelona til Andorra.
Ruten var 224 km lang, hvilket var det længste i årets Tour de France.

 Etape: 7
 Dato: 10. juli
 Længde: 224 km
 Danske resultater:
 48. Chris Anker Sørensen + 6.14
 72. Nicki Sørensen + 10.21
 160. Brian Vandborg + 28.29
 Gennemsnitshastighed: 36,1 km/t

Point- og bjergspurter

1. sprint (Solsona) 
Efter 105 km

2. sprint (Andorra la Vella) 
Efter 196 km

3. sprint (La Cortinada) 
Efter 207,5 km

1. bjerg (Côte de Montserrat) 
4. kategori stigning efter 32 km

2. bjerg (Port de Solsona) 
3. kategori stigning efter 97 km

3. bjerg (Col de Serra-Seca) 
1. kategori stigning efter 127 km

4. bjerg (Port del Comte) 
3. kategori stigning efter 136,5 km

5. bjerg (Ordino-Arcalís) 
HC kategori stigning efter 224 km

Udgåede ryttere 
 105  Sébastien Joly fra  stod af cyklen efter 175 km.

Resultatliste

Eksterne henvisninger 
 Etapeside  på Letour.fr     

07

en:2009 Tour de France, Stage 1 to Stage 11#Stage 7